Richard Adjaho, homme politique et diplomate béninois ;
 Agnès Avognon Adjaho, diplomate béninoise, son épouse.